Joonas Donskoi, född 13 april 1992, är en finländsk professionell ishockeyspelare (forward) som spelar för Seattle Kraken i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat för San Jose Sharks och Colorado Avalanche.

Spelarkarriär

San Jose Sharks 
Donskoi draftades i fjärde rundan i 2010 års draft av Florida Panthers som 99:e spelare totalt, som dock aldrig skrev kontrakt med honom.

Han skrev på ett entry level-kontrakt med San Jose Sharks den 20 maj 2015. Den 12 maj 2017 förlängde han kontraktet med två år.

Donskoi spelade i Stanley Cup-finalen med Sharks mot Pittsburgh Penguins 2016.

Colorado Avalanche 
Den 1 juli 2019 skrev han som free agent på ett fyraårskontrakt värt 15,6 miljoner dollar med Colorado Avalanche.

Seattle Kraken 
21 juli 2021 valdes Donskoi från Avalanche i NHL:s expansionsdraft 2021 till Seattle Kraken.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Meriter och utmärkelser

Referenser

Externa länkar

Joonas Donskoi, Sharks – Stats – NHL.com
Joonas Donskoi NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Joonas Donskoi hockey statistics and profile at hockeydb.com
Joonas Donskoi – Player profile at The Hockey News

Finländska ishockeyspelare
Spelare i San Jose Sharks
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i Seattle Kraken
Spelare i Oulun Kärpät
Finländska idrottare under 2000-talet
Personer från Brahestad
Levande personer
Födda 1992
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2010
Spelare valda av Florida Panthers i NHL Entry Draft
Spelare valda i NHL:s expansionsdraft 2021